Différentes disciplines font référence à un « art du déplacement » :

 L'art du déplacement (ou parkour) : discipline sportive acrobatique qui consiste à franchir des obstacles
 Le taï-do : art martial synthétique moderne, proposant une « voie du corps » mettant l'accent sur « l'art du déplacement et de l'esquive ».
 Le taihenjutsu : « art de déplacer le/un corps », faisant partie des jutsu (« ensemble des techniques ») de certaines écoles ninja, comme la Kōga-ryū par exemple.